Tropbach ist der Name folgender Orte:

 Tropbach (Gemeinde Fernitz-Mellach), Ortsteil von Fernitz-Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Tropbach (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortsteil von Heiligenkreuz am Waasen, Bezirk Leibnitz, Steiermark